Crémone est une ville de la plaine du Pô dans le nord de l'Italie. Elle a laissé son nom à différents combats et batailles :
Bataille de Crémone (200 av. J.-C.)
Bataille de Bedriacum, également appelée bataille de Crémone (14 avril et 24 octobre 69).
Bataille de Crémone (1648)
Bataille de Crémone (1702)
Prise de Crémone (1796) le 14 mai 1796 par les Français
Prise de Crémone (1799) le 16 avril 1799 par les Autrichiens
Combat de Crémone (1799) également appelé affaire de Crémone (1799) le 20 avril 1799 par les Français
Prise de Crémone (1800)  en 1800 par les Français